Kaunen steht für:
 norwegischer Name des Bergs Tankobu Peak im Königin-Maud-Land, Ostantarktika
 bis 1938 Kownatken, Dorf im Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Kownatki (Kozłowo) im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen